Lei Wulong es un personaje ficticio de nacionalidad china en la serie de videojuegos Tekken. Está basado en los estilos de artes marciales chinas y construido sobre varios personajes de las películas de Jackie Chan. Su primera aparición fue en el Tekken 2 y desde entonces ha formado siempre parte del elenco de personajes típicos del Tekken hasta la fecha (Tekken 6). Además, es un protagonista secundario en el OVA basado en la saga, Tekken: The Motion Picture.

Su nombre, Lei Wulong, significa <<Trueno Poderoso del Dragón Imperial>>. Transcrito en chino sería 雷 武龍 (雷 léi ― 武 wú ― 龍 lóng) y en japonés レイ・ウーロン (Rei Uron).

Historia 
En el mundo que presenta Tekken, en el que los policías sobornados y corruptos abundan en las calles y la mafia funciona con casi total impunidad con la ayuda de las fuerzas del orden, Lei Wulong es uno de los contadísimos miembros del cuerpo de policía que no se deja comprar. Anteriormente era agente del Cuerpo de Policía Internacional de Hong Kong, pero fue trasladado a la Brigada contra el Crimen Organizado. Lei es un policía íntegro de mente despierta, donjuán desaforado, con una impecable vida profesional que intenta salvar su vida personal y al que no solo le interesa detener a los criminales que campan a sus anchas, sino también a sus compañeros corruptos, los mismos que hacen la vista gorda ante determinados delitos con tal de llevarse luego un buen fajo de billetes. Esto le ha llevado a más de una enemistad a lo largo de su carrera con sus compañeros de trabajo, pues su código ético tan riguroso que le diferencia del resto de sus coetáneos pone en evidencia la ilicitud del departamento. 

Dentro de la mafia de Sicilia y la Tríada, Lei tiene reputación de ser insobornable e intransigente. Es reconocido mundialmente en el mundo de Tekken por sus artes marciales, apodado por sus rivales criminales como el "súper poli", por mucho que el resto del cuerpo de policía quiera menospreciarlo y mermar sus méritos y reconocimientos. 

Sus principales enemigos son el Imperio Financiero Mishima Zaibatsu junto con toda la familia Mishima, a la que investiga por sus negocios sucios y poco ilícitos; y Nina Williams, asesina a sueldo de los peces gordos (que fue contratada para eliminar al boxeador británico Steve Fox). 

Entre sus oponentes también se encuentran dos antiguos compañeros del cuerpo de policía: Bruce Irvin, antiguo compañero y amigo de Lei que al infiltrase en Mishima Zaibatsu fue descubierto y perdió la memoria, comenzando a trabajar para Kazuya Mishima como uno de sus guardaespaldas; y Bryan Fury, un corrupto oficial de la policía que siempre tuvo rivalidad con Lei y que tras su muerte fue reanimado como Cyborg por el Doctor Boskonovitch.

A pesar de los muchos adversarios que tiene, Lei Wulong también posé fuertes aliados: tuvo una fuerte amistad con Jun Kazama, truncada cuando esta murió. Ambos colaboraron juntos en el Tekken 2 y en los OVAs de Tekken: The Motion Picture, cuando la Interpol los envía a investigar sobre el torneo de "Torneo King of Iron Fist". Además, forzó una buena amistad con Ling Xiaoyu.

Lei Wulong es uno de los pocos personajes del Tekken 5 a los que Jinpachi Mishima cuenta cómo fue corrompido.

Conocido por su simpatía, sus peleas de estilo acrobático y movimientos ágiles y veloces es un personaje fácilmente carismático para el público gracias a su aspecto, cercanía y honestidad. Siempre tiene una gran sonrisa que le acompaña a todas partes, a pesar de su poco entumíamos habitual. Es bondadoso y generoso, y aún sigue creyendo en la justicia y en el bien, de una forma casi épica. 

Al pelear, Lei Wulong usa las payasadas de Buster Keaton y la gracia caballeresca de Fred Astaire, antes que el tradicional estilo de acción del "Kung Fu". Lei Wulong ha desarrollado su propio estilo de kempo, el cual ha combinado con su especialidad del Kung Fu de los Cinco Animales "Wu Xing Yi Quan" (Serpiente, Grulla, Pantera, Garra de Tigre, Furia del Dragón) y de la técnica del Kung Fu del Puño del Boxeador Borracho "Suijiuquan". Su estilo de artes marciales chinas es un tributo a Jackie Chan, puesto que el personaje de Lei Wulong es en sí una mezcla de diferentes interpretaciones del actor en varias películas.

Tekken 2 
Un número de asesinatos y corrupciones en Asia y Oriente puso en el punto de mira de la policía a la compañía Mishima Zaibatsu, controlada desde hace dos años por Kazuya Mishima, que no se caracteriza precisamente por sus negocios honrados. Los agentes de la Brigada Contra el Crimen Organizado, Lei Wulong y su compañero Bruce Irvin fueron enviados a Japón a investigar la producción de armamento y tecnología militar con la que estaba traficando Kazuya. Sin embargo, ignorando los consejos de Lei, Bruce se involucró demasiado siendo descubierto por Kazuya que mando su ejecución. 

Lei, apoderado por un ira cegadora, buscó el centro de operaciones de Anna y secretamente planeo vengarse de la muerte de su compañero. Para conseguirlo, se alió con Jun Kazama, Oficial de la INTERPOL de WWWC que investigaba la actividad ilegal del Departamento de Exportación de Especies Poco Comunes y ambos ingresaron en el segundo torneo de "Torneo King of Iron Fist".

En el torneo del Tekken 2, Lei se sorprende al reencontrase con Bruce Irvin vivito y coleando. Por lo visto, Bruce sobrevivió al ataque de los hombres de Kazuya, pero quedó amnésico tras la pelea. Kazuya, valorando su gran potencial, decidió usar su perdida de memoria a su favor: ahora, Bruce es un fiel servidor de Kazuya Mishima y el subjefe final de Lei. 

Al final del Tekken 2, Lei Wulong estaba a punto de atrapar a Bruce, cuando éste consiguió escapar en un avión que más tarde se estrellaría en una zona rocosa. Se dice que las tropas de Kazuya lo causaron para silenciar a Bruce, pero Lei piensa que es mentira y duda de que Bruce realmente esté muerto.

Tekken 3 
Tekken 3 se desarrolla alrededor de unos diecinueve años después de lo ocurrido en la anterior entrega. Lei Wulong ha solucionado muchos crímenes y a pesar de ya no ser el mozuelo joven que era en el videojuego Tekken 2, su entrenamiento físico y mental lo mantienen en buena forma y con una percepción sana y juvenil. No obstante, su departamento, corrupto y sobornado, no confía en la implacabilidad de Lei y comienza a hacerse varios enemigos dentro del cuerpo. Algo que no mejora con el propósito de Lei de desenmascarar a todos los policías insidiosos y traidores.

En esta nueva entrega, Lei se encuentra investigando el caso de un compañero de policía llamado Bryan Fury con el que Lei ha tenido bastantes rencillas por la forma tan diferente de ejercer la ley de ambos agentes : por un lado Bryan es un policía corrupto, que acepta sobornos, se queda con las mercancías que encuentra en sus operaciones y abusa de su poder sobre los civiles; por otra parte, Lei es una policía íntegro, intachable y justiciero.

Sin embargo, Bryan es asesinado en una brigada en la que intentaba sacar partido. Lei comprobó él mismo el fallecimiento de Bryan. Pero el doctor Abel, rival del Doctor Boskonovitch, lo reanimó convirtiéndolo en un "cyborg" a cambio de que matase a Ling Xiaoyu y Doctor Boskonovitch. Bryan, que todavía recordaba su resentimiento contra Lei, decide retarlo en el tercer torneo de "Torneo King of Iron Fist" mandándole una carta anónima.

Así, Lei Wulong decide apuntarse otra vez en el torneo para esclarecer la muerte de Bryan, los recientes asesinatos, proteger a la joven Xiaoyu e intentar recuperar su honor en el cuerpo de policía.

Tekken 4 
Lei tiene un nuevo objetivo: Nina Williams. La joven y hermosa irlandesa aún después de quedar amnésica tras su criogenización sigue ejerciendo de sicaria y elemento perturbador del orden. Ella sola ha eliminado tanto a gente importante de las grandes esferas como a policías y jueces que luchan honestamente contra el crimen y no caen en los sobornos e intimidaciones. 

Después de jugar al gato y al ratón con Nina siguiendo su pista para llegar siempre tarde, finalmente Lei se adelanta. Tiene una pista, la nueva víctima de Nina : la mafia la contratado para que se encargue del boxeador británico Steve Fox. Fox, que huye de la mafia tras negarse a amañar un combate, ha decidido participar en el cuarto "King of Iron Fist Tournament". Para la bella irlandesa, esta es la mejor oportunidad que tiene de acercarse a él, así que también se inscribe. Y siguiendo la cadena del perro, el gato y el ratón, Lei también se apunta al torneo para atrapar a Nina antes de su próximo asesinato.

Al final del Tekken 4, Lei consigue localizar y atrapar a Nina después de una torpe persecución muy lejos de las glamurosas escenas de acción de Hollywood. En este final se encuentra dos versiones, según con quién te hayas terminado el juego: en una consigue atrapar a Nina y en otra la rubia se le escapa por culpa de la intervención de Steve, que resulta ser hijo de Nina.

Tekken 5 
Lei entra al Rey del Torneo del Puño de Hierro 5 tras la pista de, un asesino que usa artes marciales.

Lei Wulong una vez más era protagonista en los titulares después de arrestar a varios miembros del Sindicato en la trama de Tekken 4 que estaban interesados en la muerte del boxeador Steve Fox.

Lei pronto se interesó en una serie de ataques en diferentes dojos de entrenamiento de distintas artes marciales en China y comenzó una investigación sobre el asunto. Entre las víctimas había varios renombrados maestros que Lei conocía personalmente, así que invierte todo su esfuerzo en la investigación, pero los ataques se detuvieron en seco y perdió la pista.

Un día Lei recibió un informe de que varios ataques similares se habían producido recientemente en los dojos de Japón (como el dojo del padre de Asuka Kazama). Al darse cuenta de que el autor de los crímenes solo atacaba a los más grandes maestros de artes marciales, Lei sospechó que el culpable estaría en el Quinto Torneo del Puño del Hierro para enfrentarse a los mejores luchadores del mundo. Lei se apunta también al torneo entonces.

Es en el torneo cuando se encuentra con Feng Wei, el culpable de todo y tras enfrentarse a él y derrotarlo, Feng huye del policía.

Tekken 6 
Siguiendo la trama del Tekken 5, Lei buscaba a Feng Wei por asesinar a maestros de artes marciales, sin embargo tras una batalla entre Lei y Feng, este último consigue huir tras ser derrotado por el policía su rastro se desvaneció y Lei es incapaz de alcanzarle. Como su misión no tuvo éxito, Lei regresa a Hong Kong.

En Tekken 6 China está pasando por el peor momento terrorista de su historia. El crimen y el caos se han apoderado de las calles y Lei sabe cual es la verdadera razón de los disturbios; el nuevo líder del Mishima Zaibatsu, Jin Kazama. Así que Lei entra en el Sexto Torneo del Puño del Hierro.

Tekken: The Motion Picture 
Lei Wulong aparece en Tekken: The Motion Picture como uno de los personajes secundarios principales. Lei es un policía de la INTERPOL que se asocia con la agente de WWWC, Jun Kazama, para investigar a Heihachi Mishima y su Imperio Financiero, la Mishima Zaibatsu durante el torneo del Puño del Hierro. En lugar de competir realmente en el Torneo, mientras Jun intenta solucionar su asunto pendiente con Kazuya Mishima, Lei se infiltra en la base subterráneo de la isla con Jack-2 y una niña de ocho años llamada Jane, la cual está enferma y Jack quiere que el Doctor Boskonovitch la salve.

A lo largo de la película, mientras Jun se encarga de esclarecer los asuntos familiares de Kazuya, Lei es quien revela los secretos de la Mishima Zaibatsu y la razón del torneo del Puño del Hierro.

Se puede apreciar en el film que Lei coquetea constantemente con Jun y se preocupa por su bienestar; este comportamiento ha causado que los fanes especulen sobre si Lei tenía o no sentimientos profundos hacia Jun.

Su relación con otros personajes de Tekken 
Lei Wulong es uno de los personajes que más nexo tiene con los demás luchadores de la saga de Tekken. Estos son los ejemplos más claros:

 En una alianza de la INTERPOL entre la WWWC y la Brigada contra el Crimen Organizado, Lei fue socio de Jun Kazama en el Tekken 2 y en Tekken: The Motion Picture para desmantelar a la Mishima Zaibatsu.

 Bruce Irvin era su compañero en la policía que tras perder la memoria se puso bajo el servicio de Kazuya Mishima.

 Informó a Ling Xiaoyu de quién robó los datos de la investigación de reforestación.

 Bryan Fury, antes de sus mejoras cibernéticas, era oficial de la policía y por ser un agente corrupto, mantenía una rivalidad con Lei Wulong. Este odio se lo llevó a la tumba y tras ser reanimado como cyborg por el Dr. Abel, decide retar a Lei en el Tercer Torneo del Puño del Hierro.

 Ayuda a Steve Fox en varias ocasiones; primero lo salva de Nina Williams y después lo ayuda a descubrir que Nina es su madre biológica.

 Nina Williams es una de sus casos, acusada por asesinato de varios mandamás y policías. En el Tekken 4 impide que mate a Steve Fox, aunque como siempre, Nina logró escapar a su detención.

 Intenta detener a Feng Wei por la destrucción de dojos en toda China y Japón y por el asesinato de varios artistas marciales amigos de Lei.

 Informó a Asuka Kazama que el hombre que atacó a su padre y destruyó su dojo era Feng Wei y que estaría en Quinto Torneo del Puño del Hierro.

 Es amigo y compañero cercano de Wang Jinrei a quien trata con mucho respeto.

 Jack-2 y Lei cooperaron en Tekken: The Motion Picture para acceder a la base subterráneo de la isla de Mishima Zaibatsu.

Curiosidades 
 Lei Wulong es el único personaje introducido en Tekken 2 que reaparecen en Tekken 3 y Tekken 4 como personaje jugable.

 Lei Wulong es a uno de los pocos personajes del Tekken 5 al que Jinpachi Mishima cuenta como fue corrompido.

 Lei Wulong aparece en un comercial de Sony.

 Se le atribuye un sentimiento amoroso hacia Jun Kazama no correspondido por los acontecimientos ocurridos en Tekken 2 y en Tekken: The Motion Picture.

 Tanto su estilo de combate en kempo y kung fu ("Wu Xing Yi Quan" y "Suijiuquan") como su físico (sobre todo en Tekken 2) se basan en el actor y artista marcial Jackie Chan. Incluso el apodo de Super Cop ("Súper Policía") es un guiño a Jackie Chan al subtítulo de la película Police Story III: Supercop, protagonizada por Chan como el personaje principal

A pesar de ser chino, Lei Wulong habla en inglés en todos los videojuegos de la saga.

Referencias 
 
 

Personajes de Tekken
Chinos ficticios
Héroes de ficción
Policías ficticios
Hongkoneses ficticios
Personajes masculinos en videojuegos